Степан Ефимович Белоножко (1 мая 1919, село Митченки, Конотопский уезд, Черниговская губерния — 10 декабря 1978, Москва) — советский военачальник. Командующий войсками Туркестанского военного округа (1970—1978), генерал-полковник (1970).

Биография 
Из крестьянской семьи. Украинец.

В Красной армии с октября 1937 года. Окончил Саратовское бронетанковое училище в 1939 году. С 1939 года — начальник химической службы учебного батальона 14-й танковой бригады. В этой должности участвовал в советско-финской войне в 1939—1940 годах, был ранен. С марта 1940 — помощник адъютанта штаба автомобильного батальона 6-й армии, с марта 1941 года — адъютант штаба 34-го отдельного танкового батальона 14-й легко-танковой бригады Ленинградского военного округа. С мая 1941 года — адъютант штаба танкового батальона 97-го танкового полка 49-й танковой дивизии Киевского Особого военного округа.

Великая Отечественная война 
В этой должности начал воевать на фронтах Великой Отечественной войны, уже в августе 1941 года был ранен, причём в сумятице первых месяцев войны даже считался погибшим и был исключен из списков РККА. С февраля 1942 года был офицером связи 140-й танковой бригады Юго-Западного фронта (позднее этот приказ в части С. Е. Белоножко пришлось официально отменять). С мая 1942 года — старший помощник начальника штаба автобронетанкового управления 12-й армии на Южном фронте, с сентября 1942 года — заместитель командира танкового батальона, с октября 1942 года — начальник оперативного отдела автобронетанкового управления Северной группы войск Закавказского фронта, с марта 1943 года — помощник начальника штаба по разведке, затем заместитель начальника штаба 92-й танковой бригады на Северо-Кавказском фронте, с октября 1943 года — заместитель начальника штаба по оперативной работе 19-й гвардейской танковой бригады, с марта 1945 года — начальник штаба 16-й самоходно-артиллерийской бригады.

Особо отличился в битве за Кавказ, в Белорусской стратегической наступательной операции, в Берлинской наступательной операции. Начав войну лейтенантом, окончил её майором. За годы войны ранен 4 раза (в том числе в сентябре 1943 года и особо тяжело в июле 1944 года: после этого ранения лежал в госпитале 8 месяцев, вернулся в строй только в марте 1945 года) и 1 раз контужен.

После последнего ранения служил в Тульском танковом военном лагере, где встретил Победу.

Послевоенная служба 
С января 1947 года служил в штабе 6-го гвардейского танкового полка 3-й отдельной гвардейской танковой дивизии, с октября 1947 года — начальник оперативного отделения штаба 23-й танковой дивизии 8-й механизированной армии Прикарпатского военного округа. В 1950 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил начальником штаба 61-й танковой дивизии с марта 1952 года, а с июня 1954 года командовал этой дивизией. В июле 1955 года дивизия была переименована в 13-ю танковую дивизию, и Белоножко остался в ней начальником штаба — заместителем командира. Но уже в ноябре поступил в академию и убыл на учёбу.

В 1957 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, а в 1969 и в 1977 годах — Высшие академические курсы при этой академии. С декабря 1957 года — командир 88-й мотострелковой дивизией в Одесском военном округе, с января 1959 — командир 33-й гвардейской мотострелковой дивизии там же, с ноября 1960 года — командир 20-й танковой дивизии в Северной группе войск. С мая по декабрь 1963 года — первый заместитель командующего 14-й гвардейской общевойсковой армией. С 1964 по 1967 годы — главный военный советник в Сирии. Одновременно с декабря 1965 года находился на должности заместителя командующего Одесского военного округа, но фактически всё время до 1967 года находился в Сирии. С августа 1967 года служил в войсках Объединённых Вооружённых сил государств — участников Варшавского договора. 

С января 1968 года — первый заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа. С января 1970 по декабрь 1978 года — командующий войсками Туркестанского военного округа.

Член КПСС с 1943 года. Депутат Верховного Совета СССР 8-9 созывов (1970-1978).

Скончался в госпитале в Москве от тяжелой болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 лейтенант (4.09.1939),
 старший лейтенант (10.05.1942),
 капитан (23.04.1943),
 майор (3.12.1943),
 подполковник (25.02.1946),
 полковник (30.12.1956),
 генерал-майор (7.05.1960),
 генерал-лейтенант (19.02.1968),
 генерал-полковник (29.04.1970).

Награды 
 Орден Ленина
 Два ордена Красного Знамени (24.05.1943, …)
 Орден Александра Невского (12.05.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (1944)
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Иностранные ордена и медали

Примечания

Литература 
 Советская военная энциклопедия. Москва, 1990. Военное издательство, том 1. — С.359.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 3. Командный состав танковых войск. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2017. — ISBN: 978-601-7887-15-5. — С. 72—75.
 Окороков А. Тайные войны СССР. Советские военспецы в локальных конфликтах XX века. — М., 2012.
 Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. Вооруженные силы СССР после Второй мировой войны: от Красной армии к Советской (часть1: Сухопутные войска)/ под науч. ред. В.И. Голикова. — Томск: Изд-во НТЛ, 2013.

Танкисты Великой Отечественной войны
Командующие военными округами России
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Родившиеся в Бахмачском районе
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС